Merrifieldia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Tutt 1905. Merrifieldia ingår i familjen fjädermott. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjädermott
Merrifieldia